Константи́н Григо́рьев:
 
 Григорьев, Константин Константинович (1937—2007) — советский и российский актёр.